La haute société désigne l'élite sociale d'une nation, qui appartient à la classe politique, la grande bourgeoisie, la noblesse, l'aristocratie ou le haut-clergé ; par exemple :
 Haute société protestante.

C'est également le titre français de plusieurs films :

 Haute Société (titre original : Our Betters), un film américain de George Cukor, sorti en 1933 ;
 Haute Société (titre original : High Society), un film musical américain de Charles Walters, sorti en 1956.

Homonymie de titre